Гё́дёллё (, ) — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 32 495 человек (2007). В городе расположен Королевский дворец, одна из главных достопримечательностей в окрестностях Будапешта.

География и транспорт 
Город расположен в 30 километрах к северо-востоку от Будапешта. Гёдёллё связан со столицей линией пригородного поезда HÉV (Örs vezér tere — Gödöllő). Время в пути до станции Örs vezér tere на востоке Будапешта, где можно сделать пересадку на городское метро, составляет около 50 минут. Кроме того, между Будапештом и Гёдёллё существует автобусное сообщение.

Можно добраться до Гёдёллё из Будапешта и поездом с Восточного вокзала, время в пути до Гёдёллё составляет около 30 минут.

Климат

История 

В XVIII веке Гёдёллё принадлежало графу Анталу Грашшалковичу, советнику императрицы Марии Терезии.

В 30-х годах XVIII века Грашшалкович задумал грандиозный проект — построить в Гёдёллё великолепный дворец. Будучи ревностным католиком, граф собирался окружить свой дворец домами специально приглашённых колонистов, исповедующих католицизм, создав, таким образом, построенный с нуля католический город.

Строительство дворца началось в 1733 году по проекту архитектора А. Майерхоффера, строительство и отделка внутренних интерьеров продолжалось более 25 лет, вплоть до 1760 года. Дворец стал одним из шедевров венгерского барокко и образцом для архитектурного подражания. Вокруг дворца был разбит громадный парк. Параллельно возводились и дома колонистов, которые заселяли переселенцы, в основном, из католических земель Германии.

После завершения строительства императрица Мария Терезия посетила Гёдёллё, ей был оказан роскошнейший приём. В 1763 году Гёдёллё получил право на проведение ярмарок.

В 1841 году линия князей Грашшалковичей пресеклась, в 1867 году дворец перешёл императору Францу-Иосифу и его жене Елизавете «в качестве коронационного подарка от венгерского народа». Августейшая чета превратила Гёдёллё в свою летнюю резиденцию и переименовала его в Королевский дворец.

В 1920—1944 годах дворец принадлежал Миклошу Хорти, регенту Венгрии. Во время Второй мировой войны дворец был полуразрушен и в дальнейшем пребывал в запустении и медленно разрушался, его часть использовалась под дом престарелых, часть — под склады.

После второй мировой войны во дворце дислоцировались небольшие воинские подразделения Южной группы войск ВС СССР: топографический отряд, отдельная рота связи, склад средств связи с ремонтной мастерской. Численность подразделений постепенно сокращалась, и в 1990 году последнее подразделение было выведено с территории дворца.

Сам город вокруг дворца был полностью перестроен и застроен, в основном, безликими типовыми домами эпохи социализма.

В 1994 году началось постепенное восстановление находящегося в ужасном состоянии дворцового комплекса. К 2007 году полностью отреставрированы центральный корпус и его внутренние интерьеры, продолжаются работы в боковых флигелях и павильонах парка.

Достопримечательности 

 Королевский дворец (Дворец Грашшалковичей) — барочный шедевр, одна из самых знаменитых дворцовых усадеб Венгрии. В настоящее время на отреставрированных площадях располагается музейный комплекс, на прочих продолжаются работы. Во дворце заслуживают внимания восстановленные интерьеры императорских покоев, а также дворцовая часовня св. Иоанна Непомуцкого. В южном крыле дворца можно ознакомиться с театром эпохи барокко, созданным в 1780-х годах. Дворец окружён парком площадью 29 га.
 Елизаветинский парк. Часть дворцового парка, названная в честь погибшей от рук террориста императрицы Елизаветы. В центре парка — статуя императрицы, заслуживает внимания также кальварий со скульптурными изображениями стояний Крестного пути.
 Городской музей. Расположен в старейшем сохранившемся здании города (1662). Действуют постоянные выставки, посвящённые венгерскому искусству.
 Аграрный университет.

Население

Города-побратимы

Примечания

Литература

Ссылки
 Официальный сайт Королевского дворца в Гёдёллё 

Города Венгрии
Архитектура Венгрии
Будапештская агломерация